Askolds Grab steht für:

 Askolds Grab (Oper), Oper von Alexei Nikolajewitsch Werstowski
 Askolds Grab (Park), Park in Kiew
 St.-Nikolaus-Kirche auf Askolds Grab, Kirche in Kiew

ru:Аскольдова могила (значения)